El término Francisco Portillo, un nombre, puede designar, en esta enciclopedia:

Fútbol

 a Francisco Leoncio Portillo Maidana (nacido en 1987), un futbolista paraguayo;
 a Francisco Portillo Soler, (nacido en 1990), un futbolista español;

Caricaturistas

 a Francisco Javier Portillo Ruiz, "Alán", un caricaturista mexicano.